Morax ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Morax (1869–1939), Schweizer Maler
 René Morax (1873–1963), Schweizer Schauspieler
 Victor Morax (1866–1935), schweizerisch-französischer Augenarzt
 Pierre Victor Morax (1908–2000), französischer Augenarzt